

Успенський сільський округ — адміністративна одиниця, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Успенський сільський округ — адміністративна одиниця, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область
 Успенський сільський округ — адміністративна одиниця, Успенський район, Павлодарська область
 Успенський сільський округ — адміністративна одиниця, Шетський район, Карагандинська область